Magnus von Braun peut désigner :
 Magnus von Braun (1919-2003), un ingénieur chimiste et aviateur allemand ;
 Magnus von Braun (1878-1972), un homme politique allemand.